Jako konkávní (vydutý) se označují (například v matematice nebo optice) takové formy (plochy nebo křivky), které jsou vyduté směrem dovnitř.

Formy, které jsou vyklenuté směrem ven (tj. vypuklé), se označují jako konvexní.

Označení konkávní se používá například 
 v matematické analýze – konkávní funkce – má tvar hrbu
 v geometrii – konkávní úhel
 v optice – konkávní čočka, konkávní zrcadlo
 v architektuře – konkávní (architektura) (může být součástí Konvexně-konkávní křivky)

Externí odkazy